Драгица Лукић је била југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Глумица 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1965. || Лицем у наличје (ТВ серија) || /
|-
| 1967. || Волите се људи (ТВ серија) || /
|-
| 1968. || Самци (ТВ серија) || /
|-
| 1968. || Грешка еволуције (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту  || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Спиритисти (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Мурталов случај (ТВ кратки филм) || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Умрли 1977.
Српске глумице
Југословенски глумци